Bete pode ser:

 Abreviação de Isabel
 Abreviação de Elizabete ou Elizabeth
 Jogo popular brasileiro, conhecido também como Bete-ombro
 Bete Mendes, atriz brasileira.

Desambiguação